Христовци — село в Болгарии:
 Христовци — в Великотырновской области;
 Христовци — в Габровской области.